Почесний громадянин Добропільського району 

Звання "Почесний громадянин Добропільського району" було затверджено рішенням сесії районної ради 19 березня 1997 року за № 22-12/20. Особам відзначеним цим званням, вручається диплом, посвідчення та стрічка Почесного громадянина Добропільського району.

Це почесне звання носять люди, які своєю самовідданою працею і активною участю в громадянському житті зробили великий внесок у розвиток та розквіт  Добропільського району.

 Хаджинов Микола Захарович
 Поливода Олександр Лук'янович
 Коломійцев Еміль Анатолійович
 Кривенко Тетяна Григорівна
 Бусилко Іван Миколайович
 Соловйов Микола Харлампійович
 Батицький Віктор Миколайович
 Нагиленко Катерина Семенівна
 Мартьянов Петро Федорович

Джерела 
 Подолян В. В. Слово про Добропілля: роки, події, люди / В.В. Подолян. – Донецьк: Престиж-party, 2009. – 367 с.

Примітки 

Добропільський район
Почесні громадяни Добропільського району